Okręty US Navy o nazwie USS „Passaconaway”
 Pierwszy „Passaconaway” był monitorem. Zbudowany w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi „Passaconaway” (AN-86) był okrętem do stawiania sieci zaporowych. Zbudowany w czasie II wojny światowej.

Passaconaway